Дюмени́ль (фр. Dumesnil) — французская фамилия, также топоним.

Известные носители:

 Дюмениль, Альфред (1821—1894) — французский помолог.
 Дюмениль, Анри Огюст (1864—1942) — французский дивизионный генерал.
 Дюмениль, Брайан (род. 1983) — канадский питчер.
 Дюмениль, Джинни (1926—2000) — французская художница.
 Дюмениль, Жак (1904—1998) — французский актёр.
 Дюмениль, Жак-Луи (1882—1956) — французский политик, министр.
 Дюмениль, Луи-Алексис (1783—1858) — французский историк, мыслитель, публицист, представитель религиозно-мистического коммунизма.
 Дюмениль, Луи-Голар (ум. 1702) — французский тенор.
 Дюмениль, Луи-Мишель (1680—1762) — французский художник.
 Дюмениль, Мари (1713—1803) — французская актриса.
 Дюмениль, Морис (1884—1974) — французский пианист.
 Дюмениль, Пьер-Луи (1698—1781) — французский художник.
 Дюмениль, Рене (René Dumesnil; 1879—1967) — французский музыкальный критик.
 Дюмениль, Шарль Анри (1868—1946) — французский вице-адмирал.
 Дюмениль, Шерил — американская поэтесса.

См. также 
 Гарден-Дюмениль, Жан-Батист — французский писатель XVIII века.
 Дешво-Дюмениль, Сюзанна (1900—1989) — теннисистка, последняя жена Сэмюэла Беккета.

Топонимы 
 Питерсон-Дюмениль-Хаус — образец викторианской архитектуры в Луисвилле (Кентукки).
 Сен-Пьер-дю-Мениль — коммуна в департаменте Эр (Верхняя Нормандия, север Франции.

Примечания